Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Amos Mansdorf 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Česnokov (campione)
 Amos Mansdorf (finale)
 Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Mark Koevermans (quarti di finale)

 Gilad Bloom (semifinali)
 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Assente
 David Engel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Tel Aviv Open 1990